BIM steht als Abkürzung für:

 Bashkësia Islame Fetare
 Berliner Immobilienmanagement GmbH, eine Tochtergesellschaft des Landes Berlin 
 BİM A.Ş. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, eine türkische Einzelhandelskette, mit Filialen in der Türkei und Marokko, größtes Einzelhandelsunternehmen der Türkei und Marktführer im Bereich Lebensmittelvertrieb
 Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen
 Building Information Modeling deutsch: Bauwerksdatenmodellierung, beschreibt eine Methode der optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken mit Hilfe von Software 
 Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte
 Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung
 British Institute of Management, siehe Chartered Management Institute

BiM steht als Abkürzung für:

 Binary MPEG Format for XML, eine auf das XML-Schema bezogene Komprimierung von XML-Daten

Bim steht für:

 Bim Diederich, eigentlich Jean Diederich (1922–2012), ehemaliger luxemburgischer Radrennfahrer
 Straßenbahn, als umgangssprachliche Bezeichnung in Österreich, vor allem in Wien, Graz und Linz

Bím ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Bím (* 1931), tschechoslowakischer Turner
 Josef Bím (1901–1934), tschechoslowakischer Skisportler

BIM